Als Klaviersonate Nr. 16 werden folgende Werke bezeichnet:
Klaviersonate Nr. 16 (Beethoven) von Ludwig van Beethoven
Klaviersonate Nr. 16 (Clementi) von Muzio Clementi
Klaviersonate Nr. 16 (Mozart) von Wolfgang Amadeus Mozart

Siehe auch:
Liste der Sonaten